Towarkowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Towarkowo (Kaluga, Dserschinski), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kaluga, Rajon Dserschinski
 Towarkowo (Kaluga, Mossalsk), Dorf in der Oblast Kaluga, Rajon Mossalsk
 Towarkowo (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Towarkowo (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Towarkowo (Tula), Dorf in der Oblast Tula
 Towarkowo (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir